Die Abkürzung ZEV steht für 
 Emissionsfreies Fahrzeug (Zero Emission Vehicle)
 Zentrum für europäischen Verbraucherschutz
 Zone von Erbendorf-Vohenstrauß, ein Gesteinskomplex des mitteleuropäischen Varistikums
 Zugenergieversorgung, in der Eisenbahntechnik auch mit dem Begriff Zugsammelschiene (ZS) verknüpft
 Zentrum Einsatzvorbereitung des Österreichischen Bundesheeres
 Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, Konzept zur lokalen Nutzung lokal produzierten Stroms als Alternative zur Einspeisung ins Stromnetz
 Zwickauer Energieversorgung GmbH
 Z’EV ist der Künstlername des amerikanischen Industrial-Musikers Stefan Joel Weisser (1951–2017).

 
ZEV